Джефф Уо́кер (; ) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной Канады бронзовый призёр , . Трёхкратный . Двукратный  (, ).

Играет на позиции первого.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (), серебро (, ).
 : золото ().
 : золото (, , , ), серебро ().
 Кубок Канады по кёрлингу: серебро (2016), бронза (2018).
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: золото (2021), бронза (2017)
  (в составе команды Северной Америки): золото (2018), серебро (2019).
 : серебро ().
 : золото (, ).
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Женат, в 2018 году женился на известной канадской кёрлингистке Лоре Крокер (теперь она Лора Уокер).

Работает в клубе гольфа и зимних видов спорта The Derrick Golf & Winter Club в Эдмонтоне.

Начал заниматься кёрлингом в возрасте 10 лет, в 1996 году.

Примечания

Ссылки 
 Geoff Walker – Curling Canada Stats Archive
 
 Официальный сайт «команды Гушу» (Team Gushue)
 Публикации на сайте Curling Canada с тэгом «Geoff Walker»
 
  (стр. 4)

 Видео:
 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы Канады по кёрлингу
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Панконтинентального чемпионата по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Канады